Il doppio del torneo di tennis Timișoara Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Lazar Magdinchev e Predrag Rusevski 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (Campioni)
 Lazar Magdinchev /  Predrag Rusevski (finale)

 Daniel Muñoz de la Nava /  Federico Torresi (primo turno)
 Catalin-Ionut Gard /  Gabriel Moraru (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2007